Саратовцева — женский вариант фамилии Саратовцев. Известные носители:
 Саратовцева, Ирина Геннадьевна (род. 1989) — вратарь сборной Казахстана по футболу.
 Саратовцева, Наталья Алексеевна (род. 1989) — российская футболистка, защитница клуба «Зоркий».